Павлопулос () — греческая фамилия. Известные носители:

 Павлопулос, Николаос (1909—1990) — греческий скульптор и гравёр.
 Павлопулос, Прокопис (род. 1950) — греческий политик, избранный президент Греции.
 Павлопулос, Георгис (1924—2008) — греческий поэт.